Rajd Argentyny 1985 (5. Rally Argentina) – 5 Rajd Argentyny, rozgrywany w Argentynie w dniach 30 lipca-3 sierpnia. Była to ósma ma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1985. Rajd został rozegrany na szutrze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Argentyna
1985
1985 w Argentynie